Teddy Da Costa (né le  à Melun) est un joueur professionnel de hockey sur glace franco-polonais. Ses frères Stéphane et Gabriel jouent également au hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il débute en Ligue Magnus avec les Rapaces de Gap. La saison suivante, il intègre l'effectif du KH Zagłębie Sosnowiec en élite polonaise. Le 7 juin 2010, il est officiellement annoncé à Rouen, le champion de France 2010.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de France de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat de Pologne
 2009 : élu meilleur joueur polonais.
 Ligue Magnus
 2011 : vainqueur de la Ligue Magnus.
 Coupe de France de hockey sur glace
 2011 : vainqueur de la Coupe de France.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| Rapaces de Gap || Ligue Magnus|| 19|| 8|| 3|| 11|| 90|| 5|| 2|| 1|| 3|| 14
|-
| 2005-2006|| KH Zagłębie Sosnowiec || PHL|| 39|| 22|| 7|| 29|| 38|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2006-2007|| KH Zagłębie Sosnowiec || PHL || 34 || 13 || 13 || 26 || 81 || 7 || 2 || 6 || 8 || 6
|-
| 2007-2008|| KH Zagłębie Sosnowiec || PHL || 29 || 20 || 18 || 38 || 84 || 13 || 3 || 4 || 7 || 36
|-
| 2008-2009|| KH Zagłębie Sosnowiec || PHL || 44 || 25 || 16 || 41 || 121 || 9 || 3 || 2 || 5 || 12
|-
| 2009-2010|| KH Zagłębie Sosnowiec || PHL || 36 || 29 || 22 || 51 || 103 || 7 || 4 || 5 || 9 || 33
|-
| 2010-2011|| Dragons de Rouen || Ligue Magnus ||19||9||13||22||14||6||2||4||6||10
|-
| 2010-2011|| Rouen || Coupe de la ligue ||5||3||2||5||2||4||1||1||2||0
|-
| 2010-2011|| Rouen || Coupe de France ||5||5||5||10||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011||  Rouen || Coupe continentale ||6||2||0||2||12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| GKS Tychy || PHL || 37 || 17 || 24 || 41 || 59 || 7 || 3 || 3 || 6 || 16
|-
| 2012-2013|| GKS Tychy || PHL || 33|| 13|| 20|| 33|| 70|| 12|| 4|| 6|| 10|| 12
|-
| 2013-2014|| Hokki Kajaani || Mestis|| 48|| 25|| 18|| 43|| 116|| 10|| 4|| 8|| 12|| 10
|-
| 2014-2015|| Tappara || Liiga||22 ||1 || 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || LeKi Lempäälä || Mestis ||11 ||4 ||8 || 12||10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Pelicans Lahti || Liiga ||18 ||3 ||4 ||7 || 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016||Pelicans Lahti || Liiga || 28 || 4 || 8 || 12 || 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Heinolan Peliitat || Mestis || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Sport Vaasa || Liiga || 19 || 2 || 8 || 10 || 6 || 1 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2016-2017 || Orli Znojmo || EBEL || 27 || 3 || 10 || 13 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2017-2018 || Cracovia || PHL || 33 || 11 || 13 || 24 || 45 || 10 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 2018-2019|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 40 || 12 || 17 || 29 || 28 || 15 || 2 || 11 || 13 || 36
|-
| 2019-2020 || GKS Katowice || PHL || 30 || 14 || 9 || 23 || 18 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2020-2021 || TH Unia Oświęcim || PHL || 29 || 8 || 12 || 20 || 18 || 6 || 1 || 6 || 7 || 4

Au niveau international 

|2003|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1||5||0||0||0|| 2||+2|| align="left"|
|-
|2004|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1||5||1||1||2||10|| -2|| align="left"|
|-
|2005 || align="left"|Championnat du monde junior D1||5||1||2||3|| 2||-1|| align="left"|
|-
|2006 || align="left"|Championnat du monde Jr. D1||5||1||1||2|| 6||-1|| align="left"|
|-
|2011|| align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 10|| -3|| align="left"| Douzième place
|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 6|| 0|| align="left"| Neuvième place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 8||  -4||align="left"|Treizième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 3|| 3|| 2||  -7||align="left"| Huitième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 10||  -1||align="left"| Douzième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || -3||align="left"| Quatorzième place
|-
| 2016 || align="left"| Jeux olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0|| align="left"| Non qualifié
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 0 || -1||align="left"| Neuvième place
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 4 || -5||align="left"| Douzième place

Références 

Naissance en février 1986
Naissance à Melun
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur polonais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur du Tappara
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du HC Znojemští Orli
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du Comarch Cracovia
Joueur du HK GKS Katowice
Joueur du TH Unia Oświęcim
Joueur du Grenoble métropole hockey 38